

Сьверчинкі — село в гміні Бартнічка Бродницького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Сьверчинкі — село в гміні Лисоміце Торунського повіту Куявсько-Поморського воєводства